Dmyterko ist der Familienname von:

 Ljubomyr Dmyterko (1911–1985), ukrainischer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer
 Sofron Dmyterko (1917–2008), Bischof der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche